Krymskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Ahatanhel Krymskyj (1871–1942), ukrainischer Schriftsteller und Orientalist
 Serhij Krymskyj  (1930–2010), ukrainischer Philosoph und Kulturwissenschaftler

Siehe auch:
 Krimsky